Friedersdorf heißen folgende geographische Objekte:

Gemeindeteile:
 Friedersdorf (Dresden), Ortsteil der Ortschaft Weixdorf der Stadt Dresden in Sachsen
 Friedersdorf (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Friedersdorf (Großbreitenbach), Ortsteil der Stadt Großbreitenbach im Ilm-Kreis in Thüringen
 Friedersdorf (Heidesee), Ortsteil der Gemeinde Heidesee im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Friedersdorf (Lohsa), Ortsteil der Gemeinde Lohsa im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Friedersdorf (Markersdorf), Ortsteil der Gemeinde Markersdorf (Sachsen) im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Friedersdorf (Mulde), Ortsteil der Gemeinde Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Friedersdorf (Pressig), Ortsteil des Marktes Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Friedersdorf (Klingenberg), Ortsteil der Gemeinde Klingenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Friedersdorf (Pulsnitz), Ortsteil der Stadt Pulsnitz im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Friedersdorf (Rückersdorf),Ortsteil der Gemeinde Rückersdorf im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Friedersdorf (Sonnewalde), Ortsteil der Stadt Sonnewalde im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Friedersdorf (Herzberg), Ortsteil der Stadt Herzberg (Elster) im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Friedersdorf (Spree), Ortsteil der Stadt Neusalza-Spremberg im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Friedersdorf (Vierlinden), Ortsteil der Gemeinde Vierlinden im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Friedersdorf (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Friedersdorf (Gemeinde Maria Laach), Katastralgemeinde von Maria Laach am Jauerling, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Friedersdorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft in der Katastralgemeinde Kranichberg von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

 Biedrzychowice (Żary), Ortschaft der Woiwodschaft Lebus, Polen (ehemals Friedersdorf im Landkreis Sorau, Brandenburg); siehe Gmina Żary
 Friedersdorf (Oberglogau), Biedrzychowice, Ortschaft der Woiwodschaft Oppeln, Polen (ehemals Friedersdorf im Landkreis Neustadt, Oberschlesien)
 Biedrzychów (Strzelin), Ortschaft der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Friedersdorf im Landkreis Strehlen, Niederschlesien); siehe Gmina Strzelin
 Biedrzychowice, eine Ortschaft von Olszyna, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Friedersdorf im Landkreis Lauban, Niederschlesien)
 Biedrzychowice Górne,  Ortschaft der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Friedersdorf, Amtshauptmannschaft Zittau); siehe Bogatynia
 Łężyce (Szczytna), Ortschaft der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Friedersdorf im Landkreis Glatz, Niederschlesien)
 Modlęcin,  Ortschaft der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Friedersdorf im Landkreis Waldenburg (Schles), Niederschlesien); siehe Gmina Walim (ehemals Wüstewaltersdorf)
 Čaková,  Ortschaft im Okres Bruntál, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien (ehemals Friedersdorf im Landkreis Jägerndorf, Sudetenland)

Siehe auch
 Friedensdorf
 Friedersdorff
 Fredersdorf, Fredersdorff